Marian Chmielewski (1900–1940) – rotmistrz Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych, zamordowany w Charkowie
 Marian Chmielewski (1908–1940) – podporucznik lekarz Wojska Polskiego, zamordowany w Charkowie
 Marian Chmielewski (1928–2018) – żołnierz podziemia niepodległościowego

Przypisy